Termín sytost nebo nasycenost se užívá ve více významech:

 nasycený uhlovodík – uhlovodík bez násobných vazeb mezi atomy uhlíku
 sytost (teorie barev) – intenzita barvy
 sytost pokrmu – míra zasycení požitím pokrmu, jeho vydatnost
 pocit sytosti – pocit uspokojené potřeby jíst, opak hladu

Související články 
 saturace trhu

Externí odkazy